Којотес има више значења:

 Којотес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Којотес (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Којотес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Којотес, Охо де Агва де Којотес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Којотес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Којотес (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Којотес (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Којотес (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Којотес, Камаронес (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Којотес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Којотес (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику